Бутин  — русская фамилия, имеет женскую форму Бутина.

Известные носители 
 Бутин, Александр Викторович (род. 1957) — российский военачальник, генерал-полковник, первый заместитель Главнокомандующего Внутренними войсками МВД России.
 Бутин, Вячеслав Сергеевич — аким города Семей (1994—1995)
 Бутин, Игорь Михайлович (1933—2015) — советский и российский тренер по лыжам, теоретик спорта, профессор, заслуженный работник физической культуры РСФСР.
 Бутин, Мажекен Есенович (1910—1974) — заслуженный экономист Казахстана, доктор экономических наук, профессор, родоначальник бухгалтерского учёта в Казахстане.
 Бутин, Михаил Дмитриевич (1835—1907) — русский купец 1-й гильдии, золотопромышленник, меценат, коммерции советник.
 Бутин, Сергей Владимирович (род. 1964) — российский дипломат.
 Бутин, Юрий Михайлович (1931—2002) — историк, востоковед, доктор исторических наук.

Органическое соединение:
 Бутин — непредельный углеводород с одной тройной связью, C4H6(алкин).

Топоним:
 Бутин — селo Збаражского района Тернопольской области, Украина.